Midas est un roi légendaire de Phrygie, héros de plusieurs récits mythologiques. Son nom a été donné à :

Sciences et techniques 
  est un astéroïde Apollon de 3,4 kilomètres ;
 Teratohyla midas est une espèce d'amphibien de la famille des Centrolenidés ;
 le Missile Defense Alarm System est une série de satellites d'alerte précoce américains développés dans les années 1960 ;
 Moon Impacts Detection and Analysis System
L'avion Il-78 a pour nom de code OTAN midas.

Œuvres 
 Midas est un drame de Mary Shelley publié en 1922.
 Le Roi Midas est un court métrage d'animation américain réalisé par Walt Disney (1935).
 Midas est une burletta (court opéra comique) irlandaise créée en 1760.

Entreprises 
 Midas est une entreprise d'entretien et réparation rapide automobile.
 Midas est une marque de tables de mixage pour les concerts.

Homonymie de titre